La Laja bezeichnet:

 La Laja (Moro Moro), Ort im Municipio Moro Moro, Bolivien
 La Laja (Chile), Ort in Chile
 La Laja (Guanajuato), Ort in Mexiko
 La Laja (Guerrero), Ort in Mexiko
 La Laja (Mixtlán), Ort in Jalisco, Mexiko
 La Laja (Zapotlanejo), Ort in Jalisco, Mexiko
 La Laja (Querétaro), Ort in Mexiko
 La Laja (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Laguna de La Laja, See in Chile
 Río de La Laja, Fluss in Chile